Quello che segue è l'elenco dei comuni della Spagna per popolazione, aggiornato al 1º gennaio 2015. I dati sono forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica della Spagna (INE).

La lista comprende 735 comuni. Di questi, sessantadue superano i 100 000 abitanti, ventotto i 200 000, sei il mezzo milione e due il milione.

I comuni evidenziati in grassetto sono capoluoghi di provincia.

Comuni con più di 50 000 abitanti

Comuni con più di 20 000 e meno di 50 000 abitanti

Comuni con più di 10.000 abitanti e meno di 20.000 abitanti

Voci correlate
 Spagna
 Comuni della Spagna

Collegamenti esterni